Каналы в Науру были искусственно созданы, чтобы позволить лодкам добраться до данного островного государства. Каналы представляют собой преимущественно искусственные отверстия в окружающем рифе, которые окружают весь остров Науру. Эти каналы облегчают стыковку лодок и яхт.

 Габаб, находится около Ярена
 Гаду, находится около округа Денигомоду
 Гаго (также пишется Гато)
 Гагори, находится около округа Уабо
 Ганаба
 Ганаберебер
 Ганама, находится около округа Ева
 Ганара
 Ганено
 Ганиамвей
 Ганибаво, находится около округа Боэ
 Ганивуро
 Ганокванг
 Гатое
 Гонге, находится около округа Ева (также пишется Онге)
 Гоноквой

География Науру
Каналы
Науру